Ženská čtyřhra Adelaide International 2020 probíhala v polovině ledna 2020. Do deblové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o úvodní ročník turnaje.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, americko-čínský pár Nicole Melicharová a Sü I-fan, který ve finále za 1.29 hodiny zdolal kanadsko-chorvatské turnajové trojky Gabrielu Dabrowskou s Darijou Jurakovou. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Po zrátě úvodní sady přitom šampionky za stavu gemů 3–5 ve druhé odvrátily dva mečboly. Obě si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Melicharová po ukončení spolupráce s Peschkeovou vybojovala sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Süovou to bylo desáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Nicole Melicharová /  Sü I-fan (vítězky)
  Květa Peschkeová /  Demi Schuursová (čtvrtfinále)
  Gabriela Dabrowská /   Darija Juraková (finále)
  Tuan Jing-jing /  Desirae Krawczyková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Adelaide International 2020
WTA Tour 2020